Schlubach est le nom de :

 Edgar Schlubach (Geert Edgar Térii-Ae-Tua Schlubach; 1909-2003), architecte, scénographe et artiste de collage allemand
 Hans Heinrich Schlubach (1889-1975), chimiste et professeur allemand
 Jan Schlubach (1920-2006), concepteur allemand de la production et directeur artistique

Voir aussi :

 , une société de négoce internationale de Hambourg, qui a existé de 1867 à 2001